Чемпионат Люксембурга по футболу 2015/2016 — 102-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. Сезон начался 2 августа 2015 года и завершился 22 мая 2016 года. Матчи плей-офф на повышение/понижение в классе состоялись 27 мая.

Ф91 Дюделанж завоевал чемпионский титул, обогнав чемпиона прошлого сезона клуб Фола Эш по разнице забитых и пропущенных мячей.

Команды 
РМ Хамм Бенфика, чемпион Почетного дивизиона 2014/15 , и команда  УНА Штрассен, которая победила в плей-офф, вышли в высший дивизион впервые. Серебряный призер Почетного дивизиона клуб Расинг вернулся в Национальный дивизион через год после вылета.

Источник: Мировые Стадионы

Турнирная таблица

Результаты

Плей-офф
Матч был сыгран между клубом Вильц, занявшим двенадцатое место в Национальном дивизионе и клубом Женесс Канах, командой, занявшей третье место в Почетном дивизионе. Победил клуб Женесс Канах, и завоевал право выступать в сезоне 2016/17 в Национальном дивизионе.

Примечания

См. также 
Кубок Люксембурга по футболу 2015/2016

2015/2016
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 2015 году
Спорт в Люксембурге в 2016 году
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году